L'expression Oscars du cinéma 1933 peut faire référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1934 et honorait des films sortis en 1932 et 1933 aux États-Unis.

Stricto sensu, il n'y a pas eu de cérémonie des Oscars en 1933. Jusqu'en 1932, celles-ci avaient lieu en fin d'année et honoraient des films de l'année précédente et de l'année en cours. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, organisatrice de la manifestation, décida en 1933 de déplacer la cérémonie en début d'année (février/mars) et de limiter les films éligibles à ceux sortis lors de l'année civile précédente aux États-Unis, quelle que soit leur nationalité.